Австралийска антарктическа територия или ААТ () е сектор в Антарктика към който териториални претенции има Австралия.

Станции

Фотогалерия 

Щати и територии в Австралия